En Pologne, 
dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wały, une localité située dans le powiat de Wołów.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Wały (Nidzica)
 Wały (Szczytno)